

Carriera

Nazionale
Vanta una presenza con la maglia della nazionale albanese, nella quale ha giocato nel 2002.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Dinamo Tirana: 2001-2002
Tirana: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005

Tirana: 2005-2006

Tirana: 2002, 2003, 2005

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale albanese